Gianfranco Rosi, pugile italiano.
Gianfranco Rosi, regista italiano.